Le terme bascule peut se référer à :

 une bascule publique, aussi appelée un pont-bascule, un dispositif utilisé pour le pesage de véhicules ;
 une bascule décimale, un instrument de mesure utilisé en agriculture ou minoterie pour peser des sacs ;
 en électronique, une bascule, qui est :
 un circuit logique tel la bascule monostable,
 un circuit analogique tel la bascule de Schmitt ;
 dans les arts du cirque, la bascule, un numéro d'acrobatie ;
 en gymnastique, la bascule allemande, une figure pratiquée à la barre fixe aux barres parallèles ou aux barres asymétriques ;
 dans le domaine du transport fluvial, une bascule à poissons, un type de bateau spécialisé dans le transport du poisson vivant ;
 en Belgique, La Bascule, un quartier de Bruxelles ;
 dans le domaine audiovisuel, La Bascule, une société de production ;
 La Bascule, téléfilm français de Marco Pico (1998) ;
 une balançoire à bascule, un type de balançoire employé dans les terrains de jeux.